Crunchyroll Anime Awards (, также кратко The Anime Awards) — ежегодная премия в области индустрии аниме, присуждаемая американским сервисом потокового вещания Crunchyroll лучшему аниме за год, предшествующему церемонии награждения. О премии было впервые объявлено в декабре 2016 года; первая церемония награждения проведена в январе 2017 года. В Crunchyroll описывают премию как «масштабное событие, в котором отмечаются аниме-сериалы, персонажи и исполнители, которых поклонники по всему миру любят больше всего».

Формат 
Номинанты на премию отбираются судейским комитетом путём голосования в два раунда для составления окончательного списка. Категории добавляются или удаляются в зависимости от популярности у поклонников за предыдущие годы, а также в зависимости от отзывов поклонников.

Голосование начинается после объявления списка номинантов. Объявление номинантов различается на каждой церемонии; на пятой церемонии номинанты были объявлены в один день с началом голосования. Голосование обычно открыто в течение недели; в это время пользователи могут голосовать один раз в день по каждой категории.

Победителями в каждой категории становятся номинанты, набравшие наибольшее количество голосов. Голоса распределяются следующим образом: 70% — судейский комитет, остальные 30% — пользователи.

Церемонии

Список категорий 
Категории «Герой года» и «Злодей года» были переименованы в 2018 году в «Лучший герой» и «Лучший злодей» соответственно. В 2019 году данные категории снова были переименованы, на этот раз в «Лучший протагонист» и «Лучший антагонист» соответственно. На этой же церемонии категории «Лучший опенинг» и «Лучший эндинг» также были переименованы: из Best Opening и Best Ending в Best Opening Sequence и Best Ending Sequence соответственно.

Действующие

Специальные

Устаревшие

Победители и номинанты

1-я церемония (2017 год) 
Голосование было проведено с 3 по 10 января 2017 года. Результаты были объявлены 11 января, за исключением победителей в номинации «Аниме года», итог которой был опубликован 28 января. Было принято более 1,8 миллиона голосов по всему миру. В ответ на обвинения в накручивании результатов, в Crunchyroll ответили, что они «использовали очень надёжные средства против подтасовки, что позволило получить честный результат» и «применяли чрезвычайно сложные способы борьбы с множественным голосованием».

2-я церемония (2018 год) 
Номинанты второй церемонии были объявлены 18 января 2018 года. Голосование стартовало 22 января и проходило в три отдельных раунда с 22 января по 11 февраля. Победители были объявлены 24 февраля. Всего премии вручены в 18 категориях.

Местом вручения премии стал театр Рикардо Монтальбана в Лос-Анджелесе. Ведущими шоу стали Энтони Карбони и Эрика Исии. Для вручения наград были приглашены несколько видных деятелей западного сообщества аниме, в том числе несколько ютуберов.

3-я церемония (2019 год) 
Crunchyroll объявил подробности о третьей церемонии награждения 4 декабря 2018 года. Список судей, а также список категорий были объявлены 17 декабря. Открытое голосование проводилось с 11 по 18 января. Победители были объявлены 16 февраля в прямом эфире на Twitch. Ведущей шоу стала актриса озвучивания Кристина Ви. Для вручения премии были приглашены несколько видных деятелей индустрии и сообщества аниме, в том числе Кевин Пенкин, который на прошлой церемонии получил премию за лучший саундтрек.

4-я церемония (2020 год) 
Crunchyroll объявили категории и список судей 17 декабря 2019 года и отметили, что список ещё не является окончательным. В компании также отметили, что увеличили количество судей более чем на 50%, причём более половины из них приехали из других стран. Номинанты были объявлены в первый день голосования 10 января. Голосование проходило до 17 января, а результаты были объявлены 15 февраля. Ведущими шоу выступили рестлер WWE Ксавье Вудс и Тим Люй. Вручить премию приглашены несколько деятелей сообщества аниме.

5-я церемония (2021 год) 
Crunchyroll объявили список категорий, а также судей 16 декабря 2020 года. В компании отметили, что категории, использованные на предыдущем награждении, должны использоваться и на данной церемонии. В Crunchyroll также отметили увеличение числа судей. Номинанты были объявлены в первый день голосования 15 января. Голосование проходило до 22 января. Было отдано 15 миллионов голосов, большинство из которых поступило из США, Мексики и Бразилии. Церемония награждения транслировалась в прямом эфире 19 февраля в виде виртуального мероприятия. Ведущими виртуальной церемонии стали Тим Люй и Химэ, официальный маскот Crunchyroll. В связи с пандемией COVID-19 в Crunchyroll отметили, что шоу «будет выглядеть по-другому».

6-я церемония (2022 год) 
Crunchyroll открыли публичное обсуждение номинаций для судей 14 октября 2021 года, которое прошло до 20 октября. 16 декабря Crunchyroll раскрыл список судей. Номинанты были объявлены 18 января 2022 года. Голосование завершилось 25 января. Победители были объявлены 9 февраля.

Премия вручалась в 26 категориях, в том числе в шести новых категориях для актёров дубляжа на немецкий, французский, испанский, кастильский диалект испанского, португальский и русский языки.

7-я церемония (2023 год) 
Судьи и список категорий были объявлены 8 декабря 2022 года. Номинанты были объявлены 19 января 2023 года; голосование проходило до 25 января. Церемония награждения прошла 4 марта 2023 года в Grand Prince Hotel Takanawa в Токио, Япония.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Страница премии на сайте Crunchyroll

Награды, появившиеся в 2017 году
Мероприятия, регулярно проводимые с 2017 года
Премии в аниме и манге
Премии в области озвучивания